Премия Комсомола Чувашии имени М. Сеспеля — существовавшая с 1967 по 1991 год премия обкома комсомола Чувашской АССР, вручавшаяся за лучшие произведения в области литературы, искусства и исполнительское мастерство.

Автором нагрудного знака «Лауреат премии Комсомола Чувашии им. М. Сеспеля» был чувашский художник Орест Иванович Филиппов.

История 
Премия учреждена бюро Чувашского обкома ВЛКСМ 24 декабря 1966 года для поощрения писателей, композиторов и художников за создание произведений о комсомоле и молодежи республики.

Премия была названа именем чувашского поэта Михаила Сеспеля. Присуждение премии проводилось ежегодно 29 октября — в День рождения ленинского комсомола. Имена лауреатов заносились в Книгу Почета обкома ВЛКСМ.

Деятели литературы и искусства, удостоенные премии комсомола Чувашии им. М. Сеспеля, награждались дипломом лауреата, нагрудным значком с изображением Михаила Сеспеля и денежной премией.

В 1977 году было решено учредить две ежегодные премии комсомола Чувашии им. М. Сеспеля. В 1985 году следующую премию решили присудить лишь в 1987 году и далее присуждать один раз в два года по две премии. В 1991 году премия упразднена.

В Чувашской АССР существовало премии в области творчества: государственная имени Константина Иванова, обкома комсомола имени Михаила Сеспеля и премия Союза журналистов Чувашии имени Семена Эльгера; в 1983 году к ним добавилась премии имени Васьлея Митты.

Требования к произведениям 
Произведения, выдвигаемые на соискание премии, должны были быть «высокоидейными, значительными по художественному мастерству, вдохновенно рассказывать о мужестве и героических делах молодого поколения республики в борьбе за построение коммунистического общества, раскрывать богатый духовный мир и высокие моральные качества юношей и девушек, их стремление беззаветно служить партии, народу, Родине, делу Ленина…».

На соискание премий принимались произведения, опубликованные за последние три года, но не позднее, чем 1 декабря предыдущего года. К рассмотрению принимались произведения и творческие работы авторов и исполнителей, возраст которых не превышал 40 лет.

Премии присуждались:
 за лучшие произведения художественной литературы (роман, повесть, пьеса, сборник стихов, поэма);
 за лучшие произведения детской литературы (роман, повесть, пьеса, сборник стихов);
 за лучшие произведения музыкального искусства (песня, опера, симфонические произведения);
 за лучшие произведения изобразительного искусства (живопись, графика, плакат, декоративно-прикладное искусство, скульптура, монументальное искусство);
 за лучшие произведения театрального искусства (театральные спектакли, за создание яркого образа молодого современника).

Лауреаты 
С 1967 по 1991 годы премии были удостоены 14 коллективов культурно-просветительных учреждений, 13 поэтов, 6 прозаиков, драматург, литературный критик, 6 художников, 6 артистов и режиссёров, 3 композитора, 2 солиста балета, 3 солиста оперы, 3 эстрадных певца, 7 представителей других профессий (всего 51).

Среди коллективов — лауреатов премии:
 Чувашский государственный театр юного зрителя имени М. Сеспеля
 Газета «Танташ»
 Ансамбль «Сувар» (1987)
 Ансамбль народного танца Чебоксарского дворца пионеров

Персонально премии вручены:

Примечания

Ссылки 
 Капитонова И. Лучшим присуждались премии , «Государственный архив современной истории Чувашской Республики», 2 ноября 2010
 Об истории Премии имени М. Сеспеля (выписка из протокола № 9 заседания бюро Чувашского обкома ВЛКСМ от 24 декабря 1966 года) 
 Статья 

Литературные премии России
Награды Чувашии